Boylan ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Boylan (* 1979), US-amerikanische Filmschauspielerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Andrew Boylan (* 1939), irischer Politiker
 Clare Boylan (1948–2006), irische Schriftstellerin
 John J. Boylan (1878–1938), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Joseph Boylan (1889–1953), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Rockford
 Matthew Boylan, US-amerikanischer Schauspieler
 Lydia Boylan (* 1987), irische Radsportlerin
 Lynn Boylan (* 1976), irische Politikerin
 Patricia Boylan († 2006), irische Schauspielerin und Schriftstellerin 
 Terence Boylan (1910–1991), irischer Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Boylan Apartments, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 07000902
 Boylan Heights, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 85001671

Siehe auch:
 Boylen
 Boilen